Тиери Марк Бутсен () е бивш белгийски пилот от Формула 1, роден на 13 юли 1957 в Брюксел, който се състезава с Ероуз, Бенетон, Уилямс, Лижие и Джордан. Той записва общо 164 старта с 15 подиуми, 3 победи и 132 точки. Дисквалификациран е веднъж след Голямата награда на Белгия през 1988 след като завършва на трето място.

Кариера 

През 1977 Бутсен дебютира в автомобилните състезания в белгийската Формула Форд 1600. Печели шампионската титла още през следващата година с 15 победи от общо 18 старта.

През 1979 той се мести във Формула 3, печели три състезания през 1980, но завършва на второ място за европейската титла след Микеле Алборето. През 1981 завършва на второ място във Формула 2, този път зад Джеф Лийс. Същата година той участва в състезанието 24-те часа на Льо Ман.

През 1983 плаща 500 000$ за да кара във Формула 1 за отбора на Ероуз. Не постига значими резултати за четири години и напуска отбора. Мести се в Бенетон през 1987 и прекарва там 2 години. През 1989 отива в отбора на Уилямс, където печели две победи и завършва 5-и в крайното класиране при пилотите. През 1990 печели Голямата награда на Унгария, изпреварвайки своя приятел Айртон Сена от Макларън-Хонда. През 1991 той се мести във френския отбор Лижие, където не записва нито една точка за разлика от следващия сезон, когато завършва на 14-о място. През 1993 г. замества напусналия пилот на Джордан Иван Капели. Напуска Формула 1 след Голямата награда на Белгия.

Бутсен участва и в американските шампионати, като през 1997 г. завършва втори в състезанието 24-те часа на Дайтона. Окончателно прекратява състезателната си кариера след претърпяна катастрофа на 24-те часа на Льо Ман през 1999 г.

Впоследствие Бутсен създава компанията Boutsen Aviation, в Монако. Също така е собственик на отбора Megane Trophy.

Класиране от Формула 1

Източници 
 

Белгийски пилоти от Формула 1
Хора от община Брюксел